Jeffrey John Wolf era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale.

In finale Stefan Kozlov ha sconfitto Max Purcell con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Tennys Sandgren (quarti di finale)
  Salvatore Caruso (primo turno, ritirato)
  Alex Bolt (quarti di finale)
  Prajnesh Gunneswaran (secondo turno)

  Jason Jung (primo turno) 
  Ernesto Escobedo (primo turno) 
  Jeffrey John Wolf (semifinale) 
  Mitchell Krueger (primo turno)

Qualificati 

  Evan King (secondo turno)
  Chung Yun-seong (primo turno)

  Aleksandar Kovacevic (primo turno) 
  Gijs Brouwer (secondo turno)

Lucky loser 

  Alexis Galarneau (primo turno)

  Shintaro Mochizuki  (primo turno)

Wildcard 

  Matej Vocel (primo turno)
  Cannon Kingsley (secondo turno)

  James Tracy (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Columbus Challenger 2021